Abondio ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Abondio (* um 1570; † 1648), italienischer Medailleur und Wachsbossierer 
 Antonio Abondio (1538–1591), italienischer Maler, Medailleur und Wachsbossierer

Siehe auch:
 Abbondio